María José Martínez Sánchez (ur. 12 sierpnia 1982 w Yecla) – hiszpańska tenisistka, specjalistka gry podwójnej. Jedna z najstarszych zwyciężczyń deblowych turniejów WTA w historii.

Kariera tenisowa 
Zwyciężczyni 21 turniejów WTA w deblu (4 z w parze z Anabel Mediną Garrigues, 10 z Nurią Llagosterą Vives, 2 z Andreją Klepač i po jednym z Liezel Huber, Gabrielą Dabrowski, Lourdes Domínguez Lino, Sarą Sorribes Tormo oraz z Dariją Jurak), a także pięciu turniejów w grze pojedynczej. Najwyższe miejsce w rankingu deblowym – 5, osiągnęła na zakończenie najlepszego sezonu, w dniu 2 listopada 2009 roku. Wówczas wspólnie z Nurią Llagosterą Vives wygrała 7 turniejów WTA, w tym Premier 5 w Toronto, Premier w New Haven i Mistrzostwa kończące sezon.

W styczniu 2010, wraz z Tommym Robredo, wygrała Puchar Hopmana.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 6 (5–1)

Gra podwójna 35 (21–14)

Występy w Turnieju Mistrzyń

W grze podwójnej

Występy w Turnieju WTA Tournament of Champions

W grze pojedynczej

Finały turniejów rangi ITF

Gra pojedyncza 20 (12-8)

Gra podwójna 39 (23-16)

Występy w igrzyskach olimpijskich

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza (1)

Gra podwójna (1)

Bibliografia 

Hiszpańskie tenisistki
Urodzeni w 1982
Zdobywcy Pucharu Hopmana
Hiszpańscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Yecla